Minneapolis az alábbi városokat jelölheti:
Amerikai Egyesült Államok
Minneapolis, város Észak-Karolina államban (kb. 430 fő)
Minneapolis, város Kansas államban (kb. 2000 fő)
Minneapolis, Minnesota állam legnagyobb városa (kb. 430 ezer fő)
Minneapolis–Saint Paul, a két minnesotai város agglomerációjának adminisztratív neve (metropolitan area, kb. 2,6 millió fő)